Chignolesi – abitanti di Chignolo Po
Chignolesi – abitanti di Chignolo d'Isola